Ко́ртес-де-Ба́са () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баса. Занимает площадь 141 км². Население — 2259 человек (на 2010 год). Расстояние — 25 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Microweb turística de Cortes de Baza realizada por el Patronato de Turismo de Granada

Муниципалитеты Гранады